Василенко Олександр Васильович (1994—2014) — солдат 95-ї аеромобільної бригади Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василенко Олександр Васильович (1982—2014) — солдат 72-ї механізованої бригади Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Василенко Олександр Васильович (1914—1975) — Герой Соціалістичної Праці (1966).
 Василенко Олександр Іванович — підполковник Збройних сил України у відставці, голова Спілки ветеранів АТО Рівненщини (з 2017). Заступник командира 93-ї механізованої бригади по роботі з особовим складом (2014). У листопаді 2014 року керував обороною старого терміналу Донецького аеропорту.
 Василенко Олександр Миколайович (1832—?) — український актор, режисер, драматург, антрепренер.
 Василенко Олександр Миколайович ( 1952) — соліст-вокаліст Національного ансамблю солістів «Київська камерата», народний артист України.
 Див. також 
 Василенко  Українські прізвища